Сухдол може бити:

 Сухдол (Кутна Хора), варошица у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република
 Сухдол (Простјејов), насељено мјесто у округу Простјејов, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Сухдол (Праг), градска четврт Прага, Чешка Република